Le siège de Metz peut désigner :
 le siège de Metz de 451 par Attila et ses Huns ;
 le siège de Metz de 1324 par les troupes de Jean I de Bohême, Baudouin de Luxembourg, Édouard I de Bar et Ferry IV de Lorraine (Guerre des quatre seigneurs) ;
 le siège de Metz de 1428 par les troupes de Charles II de Lorraine, René I d'Anjou et Bernard I de Bade (Guerre de la hottée de pommes) ;
 le siège de Metz de 1444 par les troupes de René d'Anjou et de Charles VII ;
 le siège de Metz de 1473 par les troupes de Nicolas de Lorraine ;
 le siège de Metz de 1518 par les troupes de Franz von Sickingen ;
 le siège de Metz de 1552 par l'armée de Charles Quint ;
 le siège de Metz de 1814 par les troupes prussiennes et russes de la Sixième Coalition ;
 le siège de Metz de 1870 par l'armée allemande durant la guerre franco-prussienne ;
 le siège de Metz de 1944 par l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale.

Metz